Pohansko může být:

 Pohansko (hradiště) – staroslovanské hradiště a archeologická rezervace u Břeclavi;
 Pohansko (zámek) – lovecký zámeček v Lednicko-valtickém areálu, jihozápadně od výše uvedeného hradiště.